Eye of the Storm (computerspel)
 Eye of the Storm (1991), een Duitse film uit 1991 van Yuri Zeltser
 Eye of the Storm (1992), film van Robert Marcarelli
 The Eye of the Storm (documentaire), een Amerikaanse tv-documentaire uit 1970